Пищаев — русская фамилия.

Известные носители:
 Пищаев, Геннадий Михайлович (род. 1927) — советский эстрадный певец;
 Пищаев, Павел Михайлович (1925—2010) — директор завода серной кислоты и катализаторов Салаватского нефтехимического комбината.